

Фільми 
 «Втеча» (1940) — американський драматичний фільм режисера Мервіна Лероя.
 «Втеча» (1972) — американський фільм-бойовик.
 «Втеча» (1994) — американський фільм-бойовик.